Rezultati Odprtega prvenstva Anglije 2014 v tenisu za ženske posamično.

Postavljene igralke 
Seznam postavljenih igralk. Petra Kvitová je postala prvakinja, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadle.

  Serena Williams (tretji krog)
  Li Na (tretji krog)
  Simona Halep (polfinale)
  Agnieszka Radwańska (četrti krog)
  Marija Šarapova (četrti krog)
  '''Petra Kvitová (prvakinja)
  Jelena Janković (prvi krog)
  Viktorija Azarenka (drugi krog)
  Angelique Kerber (četrtfinale)
  Dominika Cibulková (tretji krog)
  Ana Ivanović (tretji krog)
  Flavia Pennetta (drugi krog)
  Eugenie Bouchard (finale)  Sara Errani (prvi krog)
  Carla Suárez Navarro (drugi krog)
  Caroline Wozniacki (četrti krog)

  Samantha Stosur (prvi krog)
  Sloane Stephens (prvi krog)
  Sabine Lisicki (četrtfinale)
  Andrea Petkovic (tretji krog)
  Roberta Vinci (prvi krog)
  Jekaterina Makarova (četrtfinale)
  Lucie Šafářová (polfinale)
  Kirsten Flipkens (tretji krog)
  Alizé Cornet (četrti krog)
  Anastazija Pavljučenkova (prvi krog)
  Garbiñe Muguruza (prvi krog)
  Svetlana Kuznecova (prvi krog)
  Sorana Cîrstea (prvi krog)
  Venus Williams (tretji krog)
  Klára Koukalová (drugi krog)
  Jelena Vesnina (drugi krog)

Rezultati

Zaključni boji

Zgornji del

1. del

2. del

3. del

4. del

Spodnji del

5. del

6. del

7. del

8. del 

Ženske posamično
2014